Halmaheramys wallacei és una espècie de rosegador de la família dels múrids. És endèmic de les illes Obi (Indonèsia). Probablement se separà de l'altra espècie de Halmaheramys () durant el Pliocè inferior. Aquest tàxon fou anomenat en honor del naturalista britànic Alfred Russel Wallace. Com que fou descoberta fa poc, encara no se n'ha avaluat l'estat de conservació.

Referències 

Ratinis